Johann Straub ist der Name folgender Personen:

* Johann Straub (Geigenbauer) (1760–1847), deutscher Geigenbauer
 Johann Straub von Burgauhof (1866–1929), österreichisch-ungarischer Generalmajor
 Johann Baptist Straub (1704–1784), deutscher Bildhauer
 Johann Georg Straub (1798–1854), deutscher Geigenbauer und Geiger

Siehe auch:

 Johannes Straub (1912–1996), deutscher Althistoriker